PCDF ist eine Abkürzung für:
 Polychlorierte Dibenzofurane, siehe Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane
 Protein Crystallisation and Diagnostics Facility, eine Versuchseinrichtung im European Drawer Rack
 Polícia Civil do Distrito Federal, Zivilpolizei des Bundesdistrikts von Brasilien

PCDF